Le nom Limbas peut renvoyer à :

 Limbas est une plateforme informatique modulaire.
 Les Limbas sont un peuple de Sierra Leone.

Voir aussi